Prolog má více významů:

 Prolog (literatura) – úvod literárního díla
 Prolog (synaxarion) – verze synaxarionu, kterou přeložili bulharští a ruští kněží do církevní slovanštiny
 Prolog (hudba) – úvodní část hudebního díla, zejména opery nebo baletu
 Prolog (programovací jazyk) – logický programovací jazyk
 Prolog (cyklistika) – úvodní časovka v cyklistickém závodu
 Mali Prolog – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Pojezerje
 Veliki Prolog – vesnice v Chorvatsku, součást města Vrgorac
 Prolog (Livno) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Livno
 Prolog (Ljubuški) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Ljubuški

Související články 
 Předehra
 Prelog
 Podprolog